Bošković,  Bosković oder Boskovitch ist der Familienname folgender Personen:

 Alen Bošković (* 1971), kroatischer Wasserballspieler
 Alexander Uriah Boskovitch (1907–1964), israelischer Musikpädagoge und Komponist
 Ana Bošković (* 2001), montenegrinische Leichtathletin
 Branko Bošković (* 1980), montenegrinischer Fußballspieler
 Danko Bošković (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Dragan Bošković (* 1985), montenegrinischer Fußballspieler 
 Drasko Bošković (* 1982), serbischer Schachspieler
 Ivan Bošković (* 1982), montenegrinischer Fußballspieler
 Lea Bošković (* 1999), kroatische Tennisspielerin
 Miho Bošković (* 1983), kroatischer Wasserballspieler
 Rugjer Josip Bošković (1711–1787), universalgelehrter Mathematiker, Physiker und katholischer Priester
 Stefan Bošković (* 1996), serbischer Eishockeyspieler
 Tanja Bošković (* 1953), serbische Schauspielerin
 Tijana Bošković (* 1997), serbische Volleyballspielerin

Boscovich steht für
 Boscovich (Mondkrater), Mondkrater
 (14361) Boscovich, Asteroid des Hauptgürtels